Hya är ett släkte av spindeldjur. Hya ingår i familjen Hyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klokrypare
Hya